VMI est un sigle qui peut signifier :

 Vallée de Montmorency - Invalides, la branche nord de la ligne C du RER d'Île-de-France ;
 Véhicules de Maintenance des Infrastructures, voir Liste des dépôts et ateliers du métro de Paris ;
 Virtual Machine Interface (informatique), voir Machine virtuelle et Paravirtualisation ;
 Virginia Military Institute, une université militaire aux États-Unis.
 Ventilation Mécanique par Insufflation, voir ventilation par insufflation
Vendor Managed Inventory